August-Bebel-Straße steht für:
 August-Bebel-Straße (Bielefeld)
 August-Bebel-Straße (Brüel), siehe Liste der Baudenkmale in Brüel #Brüel
 August-Bebel-Straße (Grevesmühlen), siehe Liste der Baudenkmale in Grevesmühlen #Grevesmühlen
 August-Bebel-Straße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Bergedorf
 August-Bebel-Straße (Leipzig)
 August-Bebel-Straße (Putbus), siehe Liste der Baudenkmale in Putbus #Putbus
 August-Bebel-Straße (Radebeul)
 August-Bebel-Straße (Rostock), siehe Liste der Baudenkmale in Rostock
 August-Bebel-Straße (Rudolstadt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Rudolstadt
 August-Bebel-Straße (Schönberg), siehe Liste der Baudenkmale in Schönberg (Mecklenburg)
 August-Bebel-Straße (Sellin), siehe Liste der Baudenkmale in Sellin
 August-Bebel-Straße (Schwerin)
 August-Bebel-Straße (Wolmirstedt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wolmirstedt #Wolmirstedt

Siehe auch:

 August-Bebel-Allee
 August-Bebel-Platz
 Bebelallee
 Bebelplatz
 Bebelstraße